Roop steht für:

 Roop, deutscher Name von Straupe, Stadt in Lettland
 Roop, niedersächsisch-baltisches Adelsgeschlecht, siehe Ropp #Geschichte 
 The Roop, litauische Band

Roop ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Roop (* 1947), US-amerikanischer Schwergewichtsringer im griechisch-römischen Stil 
 Clawson Roop (1888–1972), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager und Regierungsbeamter
 Jeff Roop (* 1973), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Roob
 Rup